

Хросциці — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Хросциці — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства